Костромска́я губе́рния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской республики и РСФСР, существовавшая в 1796—1929 годах. Губернский город — Кострома. В отличие от других регионов, современная Костромская область сильно территорией напоминает бывшую губернию.

География 
Губерния была расположена в центре Европейской части Российской империи. Граничила на западе с Ярославской, на юге с Владимирской и Нижегородской, на востоке с Вятской, на севере и северо-западе с Вологодской губерниями.

Площадь губернии составляла 83 996,4 км² — в 1897 году, 33 647 км² — в 1926 году.

История 

 29 мая 1719 года создана Костромская провинция в Московской губернии и Галицкая провинция в Архангелогородской губернии.
 6 марта 1778 года из этих двух провинций было создано Костромское наместничество,
наместничество делилось на две области: Костромскую с центром в Костроме и Унженскую с центром в Унже. В составе наместничества было 15 уездов: Буйский, Варнавинский, Ветлужский, Галицкий, Кадыйский, Кинешемский, Кологривский, Костромской, Луховский, Макарьевский, Нерехтский, Плёсовский, Солигаличский, Чухломской и Юрьевецкий.
 12 декабря 1796 года наместничество было преобразовано в Костромскую губернию, города Буй, Кадый, Лух и Плёс оставлены за штатом.
 В 1802 году Буйский уезд был восстановлен.
 После Октябрьской революции 1917 года Костромская губерния вошла в состав образованной в 1918 году Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).
 С 19 августа по 15 сентября 1918 года на территории Уренщины, которая находилась в восточной части губернии, поднялся мятеж против коммунистов. После некоторых столкновений мятеж был подавлен.
 В 1922 году в состав Нижегородской губернии переданы Варнавинский и Ветлужский уезды.
 Постановлением ВЦИК от 8 октября 1928 г. «О районировании Костромской губернии» было упразднено деление губернии на уезды и волости и введено деление на 19 районов: Арменский, Буйский, Галичский, Заволжский, Игодовский, Кологривский, Костромской, Красносельский, Кужбальский, Мантуровский, Межевской, Молвитинский, Нерехтский, Палкинский, Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, Судиславский, Чухломский.
 Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года Костромская губерния была упразднена. Была образована Ивановская Промышленная область (в самом постановлении данного наименования ещё нет, Комиссии по районированию при Президиуме ВЦИК поручено установить наименование области) с центром в городе Иваново-Вознесенске, в составе, в качестве основного массива, губерний Иваново-Вознесенской, Владимирской, Ярославской и Костромской. В апреле 1929 г. решением XVIII губернского съезда Советов Костромская губерния была преобразована в Костромской округ Ивановской Промышленной области.

Герб 

 1-й Восстановлен (подтверждён) 28 ноября 1834 года, отменён 5 июля 1878 года

Описание герба: 

 2-й Утверждён 5 июля 1878 года

Описание герба:

Административное деление 

В период с 1802 по 1918 год в состав губернии входило 12 уездов:

Заштатные города

После революции
В 1918 году был образован Ковернинский уезд, а Кинешемский, Юрьевецкий и часть Нерехтского уезда отошли к Иваново-Вознесенской губернии.

В 1922 Макарьевский уезд вошел в состав Иваново-Вознесенской губернии, а Варнавинский и Ветлужский — в Нижегородскую. Ковернинский уезд был упразднён.

Таким образом, в 1926 году в состав губернии входило 7 уездов, а площадь её сократилась в 2,5 раза по сравнению с 1918 годом.

Население

Численность населения 

Плотность населения:

на 1905 год 18.66 чел/км² (83 996,4 км²),

на 1926 год 24.12 чел/км² (33 647 км²).

Национальный состав 
Национальный состав в 1897 году:

Руководители губернии

Генерал-губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Дворянские роды

Примечания

Литература 
 Памятная книжка Костромской губернии на 1851 год
 Памятная книжка Костромской губернии на 1857 год
 Н. Г. Тумаков. Ветлужский край. 1962 г
 Списки населенных мест Костромской губернии 1877, JPG
 Служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 1779—2009 гг: историко-биографические очерки / отв. ред., сост. А. М. Белов; вступ. ст. А. М. Белова. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. — 296 с.: ил. XXVIII c. ISBN 978-5-7591-0983-9
 Белоруков Д. Ф. Деревни, села и города костромского края: материалы для истории. — Кострома: Костромской общественный фонд культуры. ISBN 5-89362-016-X
 Списки населенных мест Костромской губернии 1908 год

Ссылки 
 Карта Костромской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Библиотека Царское Село(, книги по истории Костромской губернии — Памятные книжки, карты, формат PDF).
 Полный перечень ярмарок Костромской губернии и информация о них

 

Губернии РСФСР

Административные единицы, упразднённые в 1929 году
Появились в 1796 году в России